Співачук Олександр Володимирович (1982-2014) — майор, МВС України, учасник російсько-української війни.
 Співачук Володимир Леонідович — народний депутат України 4-го скликання.
Прізвища